Kaçi ist der Familienname folgender Personen:

 Eklent Kaçi (* 1999), albanischer Poolbillardspieler
 Karin Kaçi (* 1976), deutsche Autorin